Рамат-Ган:

 Рамат-Ган — город в Тель-Авивском округе Израиля.
 «Рамат-Ган» — футбольный стадион в пригороде Тель-Авива.